Cintra kan syfta på:

Platser

Argentina 

 Cintra (ort i Argentina), Córdoba,

Brasilien 

 Maracanã (ort), Pará,

Se även 
 Sintra, ort i Portugal